Шабан-Дельмас:
 Жак Шабан-Дельмас (1915—2000) — французский политик.
 Шабан-Дельмас (стадион) — стадион в городе Бордо, названный в честь Жака Шабан-Дельмаса.